Bughea de Sus (Oberes Bughea) ist der Name folgender Orte in Rumänien: 

 Bughea de Sus (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Bughea de Sus (Prahova), Dorf im Kreis Prahova